Příjmení Russ nese více různých osobností:

 Emil Russ (1887–???) – československý politik německé národnosti
 Nadia Russ (* 1959) – rusko-ukrajinská malířka
 Tim Russ (* 1956) – americký herec, režisér, scenárista a hudebník
 Viktor Wilhelm Russ (1840–1920) – rakousko-uherský, respektive předlitavský (rakouský) politik
 Willy Russ (1887–1974) – sochař a keramik německé národnosti